Эскадренные миноносцы типа «Навигатори» ( — мореход, мореплаватель) — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в конце 1920-х годов. Были названы в честь итальянских мореплавателей.

Заказаны флотом в 1926 году как ответ на новые французские лидеры типов «Ягуар» и «Бизон», классифицировались как лидеры эсминцев (по итальянской классификации — esploratori). Переведены в класс эсминцев в 1938 году.

Конструкция и вооружение 
Как и лидеры других стран «Навигатори» получили эшелонное расположение энергетической установки, что повышало живучесть корабля. На испытаниях эсминцы показали феноменальную скорость под 40 узлов, а эсминец «Да Мосто» — 43,5. Но при повседневной службе «Навигатори» редко могли превысить 32 узла.

Вооружение 
Артиллерийское вооружение было представлено новыми 120-мм/50 орудиями образца 1926 года размещёнными в трёх спаренных установках. Максимальный угол возвышения орудия составлял 45°, дальность составляла 18500 м. Под каждой 120-мм установкой находился погреб боезапасов. Общий боекомплект, находившийся в погребах равнялся 1300 снарядам.

Торпедные аппараты на эсминцах «Навигатори» были необычной конструкции: в трёхтрубном аппарате центральная труба предназначалась для пуска 450-мм торпед, а боковые — для 533-мм.

В 1940—1941 годах изменили зенитное вооружение кораблей, заменив старые 40-мм автоматы и 13,2 пулемёты на 7 (7 × 1) 20-мм/65 автоматов «бреда». На некоторых эсминцах количество автоматов доходило до девяти.

В 1942 году на эсминцах «Пигафетта», «Да Рекко», «Малочелло», «Панкальдо», «Да Ноли», «Вивальди» и «Дзено» сняли кормовой торпедный аппарат и установили два 37-мм/54 зенитных орудия.

Модернизация 
Во время службы выявились серьёзные ошибки проектирования кораблей, они обладали недостаточной остойчивостью. Для устранения дефекта в начале 1930-х годов все эсминцы этого типа прошли модернизацию. Высокая надстройка была понижена на один ярус, уменьшена высота дымовых труб и ликвидированы бортовые топливные цистерны. Для хранения нефти стали использовать междудонное пространство. Кроме того, на обоих торпедных аппаратах сняли центральную 450-мм трубу. Все эти меры несколько улучшили ситуацию с остойчивостью, но в целом мореходность «Навигатори» оставляла желать лучшего, носовая оконечность эсминцев сильно заливалась водой в свежую погоду.

После десяти лет службы, в конце 1930-х годов «Навигатори» прошли вторую модернизацию связанную с улучшением мореходности. Ширину корпуса увеличили на 1 метр, надстроили носовую оконечность, придав ей яхтенные обводы и значительный подъём к форштевню. За счёт увеличения объёма корпуса запас топлива довели до 680 тонн, но рост водоизмещения привёл к падению скорости до 27-28 узлов. В торпедном аппарате установили центральную трубу калибром 533-мм, как и две боковые.

С 1938 по 1940 работы успели провести на 10 кораблях, эсминцы «Да Рекко» и «Узодимаре» остались немодернизированными.

Список кораблей

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы по типам
Военные корабли и суда Ansaldo